Учайкин — фамилия; имеет женскую форму Учайкина.
 Учайкин, Василий Фёдорович (род. 1938) — советский учёный, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор.
 Учайкин, Илья Григорьевич (1934—2004) — российский учёный, инженер-электромеханик, лауреат Ленинской премии.
 Учайкин, Максим Андреевич (род. 1988) — российский баскетболист и тренер.